Wimbledon Championships 1877 var den første udgave af Wimbledon-mesterskaberne. Turneringen blev spillet i All England Croquet and Lawn Tennis Club i London, Storbritannien i perioden 9. – 19. juli 1877, og formålet med turneringen var at indsamle penge til køb af en ponytrukket tromle til klubbens kroketbaner.

Turneringen var en herresingleturnering med deltagelse af 22 spillere. Den blev undervejs afbrudt på grund af cricketkampen mellem Eton College og Harrow School på Lord's i London, og finalen blev yderligere udskudt på grund af regn. Finalen blev overværet af 200 tilskuere, der hver havde betalt 1 shilling for billetten, og resultatet blev, at Spencer Gore besejrede William Marshall med 6-1, 6-2, 6-4. 

Turneringens samlede præmiesum var 12 guineas samt en vandrepokal af sølv (Field Cup) til en værdi af 25 guineas.

Resultater 

Turneringen var en herresingleturnering og havde deltagelse af 22 spillere, og alle kampe blev spillet bedst af fem sæt. Spillerne servede underhånds eller i skulderhøjde, og den første spiller, der vandt seks partier i et sæt, vandt sættet, undtagen i finalen, hvor sættene skulle vindes med mindst to overskydende partier.

Kampene begyndte den 9. juli 1877, og semifinalerne blev spillet den 12. juli. Derefter blev finalen udsat til den 16. juli på grund af cricketkampen mellem Eton College og Harrow School på Lord's i London. Finalen blev yderligere udskudt fra 16. juli kl. 16:00 til 19. juli kl. 15:30 på grund af regn, men på grund af fortsatte byger kom finalen dog først i gang kl. 16:30. Kampen blev overværet af 200 tilskuere, der hver havde betalt 1 shilling for billetten, og den varede 48 minutter (hhv. 15, 13 og 20 minutter for hvert af de tre sæt). Flugtspilleren Spencer Gore besejrede baglinjespilleren William Marshall med 6-1, 6-2, 6-4, selvom flugtspil på den tid blev anset for usportsligt.

Kilder / eksterne henvisninger 
 The Champioships, Wimbledon 
 Lance Tingay: 100 Years of Wimbledon (Guinness Superlatives Ltd., 1977)
 Tennis Archives - Wimbledon 1877 
 Tennis Warehouse - The first Wimbledon (1877), as reported in "The Field" 

1877
Tennis i 1877